

Patronyme

Géographie
Barvaux-sur-Ourthe, section de la ville belge de Durbuy située en Région wallonne dans la province de Luxembourg
Barvaux-Condroz, section de la commune belge de Havelange située en Région wallonne dans la province de Namur, dans le Condroz